Анатолий Игоревич Тихоцкий () — советский и российский учёный и общественный деятель.

Биография 
Родился 1 августа 1949 года в городе Березники Пермской области в семье архитектора Игоря Вячеславовича Тихоцкого и заслуженного учителя РФ Галины Ивановны Тихоцкой.

Анатолий Тихоцкий в 1966 году окончил школу № 1 г. Свердловска с золотой медалью и поступил в Уральский политехнический институт, который окончил в 1971 году, получив диплом с отличием по специальности «Автоматика и телемеханика».

В 1972 году поступил в аспирантуру Института математики и механики Уральского научного центра Академии наук СССР и в 1975 году досрочно окончил её с защитой кандидатской диссертации по специальности «Техническая кибернетика и теория информации».

Научная деятельность 
Область научных интересов: «Техническая кибернетика и теория информации», «Теория оптимизации технических систем» и «Цифровая обработка сигналов».

Имеет более 100 научных и методических работ, 27 патентов, член IEEE — Institute of Electrical and Electronics Engineers, принимал участие в российских и международных конференциях, участвовал в международных проектах.

В 1976—1985 гг., работая в Уральском межвузовском информационно-вычислительном центре УПИ им. С. М. Кирова, руководил разработкой автоматизированной интеллектуальной системы обучения языкам программирования и навыкам алгоритмизации. Проводил исследование различных аспектов создания диалоговой системы формализации и решения задач технической оптимизации с использованием методов искусственного интеллекта, в частности, фреймового подхода, на этапе формализации задачи пользователями с различными уровнями математической и компьютерной подготовки, различными когнитивными стилями и психофизиологическими характеристиками.

С 1985 г. по 1997 г. во Всесоюзном научно-исследовательском институте телевидения (ВНИИТ) работал над проблемами телевизионной анимации и компьютерных игр, в частности, цифрового анализа растровых изображений трёхмерных сцен, определения пространственных координат объектов на основе анализа растровых изображений и синтеза реалистических растровых изображений сконструированных трёхмерных сцен.

С 1990 по 1997 работал в составе группы ученых ВНИИТ по межправительственному соглашению о разработке телевидения высокой чёткости с Научно-исследовательским институтом федеральной почты и телекоммуникаций Центрального Телекоммуникационного Управления в Дармштадте, Германия.

C 1998 года ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории корпорации LG Electronics в Санкт-Петербурге.
Внёс вклад в разработку различных методов цифровой обработки сигналов для смартфонов и программного обеспечения смарт телевидения.

С 2004 г. занимается проблемой управления робототехническими устройствами.

Научно-общественная деятельность

Русское географическое общество 
С 1997 года — член Русского географического общества. Постоянный член Комиссии истории географических знаний. Сферой особого интереса являются история русских кругосветных плаваний, исследования Дальнего Востока, русско-японские отношения начала XIX века.

В 1999 году был приглашён в Японию в качестве одного из трёх спикеров в международном проекте «Встреча потомков героев „Инцидента Головнина“». В Токио участники проекта были приняты премьер-министром Японии г-ном Кэйдзо Обути и депутатами Парламента Японии (по представлению г-на Тосицугу Сайто). Одним из результатов этой встречи стало решение заключить договор о побратимских отношениях между Кронштадтом и Госики (ныне Сумото). Договор готовили с японской стороны почётный профессор Окаямского университета Коичи Ясуда и А. И. Тихоцкий — с русской стороны.

С 2000 года активно участвует в научном и культурном обмене с мемориалом «Нанохана-Холл» в г. Сумото. Был инициатором установления связей между мемориалом Нанохана-Холл и Музеем Мирового океана в Калининграде.

В июле 2009 года был организатором Второй русско-японской юбилейной встречи потомков героев «Инцидента Головнина» на Камчатке.

В 2013 году был приглашён в Японию с персональным докладом на международную конференцию «Наш сосед — Россия: связи на уровне простых людей».

В 2016 году к 240-летию со дня рождения адмирала Рикорда вышла монография «Адмирал Пётр Иванович Рикорд. Жизнеописание в цитатах и сопоставлениях». Презентация книги состоялась в Штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге в присутствии Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге господина Масанори Фукусима. Решением Национальной Академии исследований и открытий книга стала лауреатом I Международной национальной премии в области путешествий и туризма «Русский путешественник-2017» в номинации «Просвещение. Книга 2017 года».

Принимал участие в разработке положения о медали имени П. И. Рикорда за выдающийся вклад в развитие Дальнего Востока Российской Федерации. Является членом наградного комитета этой медали.

Русское генеалогическое общество 
С 2012 года — член Русского генеалогического общества. Область научных интересов: эмиграция Польского шляхетства в слободские казацкие полки и связанные с этим социальные процессы превращения казацкой старшины в Российское дворянство. Решением Совета Российской Генеалогической Федерации от 16 декабря 2016 г. А. И. Тихоцкий награждён медалью «За вклад в развитие генеалогии и прочих специальных исторических дисциплин» 2-й степени.

Инициатор и председатель организационного комитета Международного съезда «300 лет в России» потомков рода Тихоцких и родственных родов. Этому событию посвящена юбилейная памятная медаль работы Заслуженного художника России скульптора В. Г. Сидоренко.

Общественная деятельность 
В 1991 году А. И. Тихоцкий стал одним из организаторов Санкт-Петербургской секции Европейского общества побратимов работников почт и телекоммуникаций (Jumelages Européens PTT e.V.), установившей побратимские связи с Дармштадтской секцией этого общества. Являлся постоянным членом Общественного совета этого общества, участвовал в организации ежегодных культурных обменов: приёмов делегаций немецких учёных и инженеров с целью знакомства с историей и культурой Санкт-Петербурга, Москвы, Золотого кольца России, Тихвина, Пскова, Великого Новгорода, Сочи, Соловецких островов, Валдая и других городов России и визитов культурного обмена русских побратимов в разные города Германии и соседних с ней стран: Франции, Швеции, Дании.

Его статья «От военного конфликта к истокам дружбы и взаимопонимания», посвящённая истории русско-японских отношений, включена в сборник, выпущенный журналом «История Петербурга» совместно с Генеральным консульством Японии в Санкт-Петербурге. Известны также его работы на II Международном конгрессе Евразийской морской истории, на научных чтениях «Морские некрополи Санкт-Петербурга», а также доклад на конференции Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга.

В 2001 г. был одним из инициаторов и активным участником подготовки Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 225-летию со дня рождения П. И. Рикорда, сопровождавшейся открытием памятника «Адмиралу Рикорду П. И. от земляков».

В 2016 году был организатором выставки «Служба длиннее, чем жизнь» в г. Торопце, посвящённой 240-летию со дня рождения адмирала Рикорда. Выставка послужила основанием для принятия решения о создании музея Рикорда в Торопце, а её экспозиция была положена в основу концепции этого музея.

Монографии 
 Тихоцкие. География Российской империи в истории одной семьи. В 2-х т. Автор Анатолий Тихоцкий. Издатель Ольга Богомолец. Киев: Полиграфическая фирма «Майстерня книги», 2012. Том 1. Историко-генеалогические исследования. 344 с. Том 2. Документы и фотографии. 320 с., илл.

 Адмирал Пётр Иванович Рикорд. Жизнеописание в цитатах и сопоставлениях. — СПб. Алетейя. 2016. 640 с., илл., 2-е изд. исправленное и дополненное 2018. 654 c., илл.

Отражение в искусстве 
В 2000 году показан в документально-публицистическом фильме «Такадая Кахэй в северных морях», снятом японской телерадиокомпанией «NHK». Режиссёр Сено Каппа.

В 2011 году на традиционной выставке Санкт-Петербургского Союза художников (СПбСХ) «Андреевский флаг» в Выставочном центре СПбСХ экспонировался скульптурный портрет А. И. Тихоцкого работы Заслуженного художника Российской Федерации Т. В. Дмитриевой с подписью: «Тихоцкий Анатолий Игоревич (учёный, член Русского географического общества, потомок адмирала Петра Ивановича Рикорда)».

В 2018 году показан в документально-публицистическом фильме «Адмирал Рикорд», режиссёр Ю. Сеферинкина. Общероссийский федеральный телеканал ОТР транслировал его в серии передач «Морской узел».

Примечания 

Программисты СССР
Программисты России